Kindlimann ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Kindlimann (* 2000), Schweizer Skispringer
 Rea Kindlimann (* 2002), Schweizer Skispringerin
 Thomas Kindlimann (* 1967), Schweizer Skispringer